Eli Pariser (1980-), militant Internet américain.
 Nicolas Pariser (1974-), réalisateur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif